Ur, cidade da antiga região da Mesopotâmia
UR, sigla do Cantão de Uri, na Suíça
Ur (continente)
22260 Ur

Veja também
Ure
Uri

Desambiguações de siglas